NGC 4207 (другие обозначения — UGC 7268, MCG 2-31-69, ZWG 69.107, VCC 152, IRAS12129+0951, PGC 39206) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
4207
Дева (созвездие)